Hamblin ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Hamblin (* 1976), US-amerikanische Basketballspielerin
 Charles Leonard Hamblin (1922–1985), australischer Philosoph und Computerpionier, Autor von Fallacies
 Jacob Hamblin (1819–1886), Pionier des Westens der USA
 Nikki Hamblin (* 1988), neuseeländische Mittelstreckenläuferin
 Paul Hamblin, britischer Tontechniker
 Theodore Hamblin (1890–1952), britischer Optiker
 Thomas Hamblin (1799–1846), US-amerikanischer Lyriker

Hamblin bezeichnet folgende Unternehmen:
 S. E. Hamblin, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Sonstiges:
 Hamblin-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
Hamblen